Антидии, или пчёлы-шерстобиты () — род пчёл из подсемейства Megachilinae.

Распространение 
Космополитное, около 200 видов. В Европе 30 видов.

Описание 
Брюшко чёрное, с яркими жёлтыми пятнами. Аролии отсутствуют. Длина около 7—15 мм. Полости гнёзд выкладывают растительным пухом.

Виды 
Некоторые виды:

Примечания

Литература 
 Gonzalez, V.H.; Griswold, T.L. 2013: Wool carder bees of the genus Anthidium in the Western Hemisphere (Hymenoptera: Megachilidae): diversity, host plant associations, phylogeny, and biogeography. Zoological journal of the Linnean Society, 168(2): 221—425. 

Мегахилиды
Роды пчёл